

Алленгерст — місто, штат Джорджія
 Алленгерст — місто, штат Нью-Джерсі